

Patronyme 

 Farzad Abdollahi (né en 1990), taekwondoïste iranien ;
 Mostafa Abdollahi (1955-2015), réalisateur et acteur iranien ;
 Nasrollah Abdollahi (né en 1951), joueur de football iranien.